CPC puede hacer referencia a:

 Amstrad CPC, serie de ordenadores.
 Centros de Participación Comunal, divisiones administrativas de la Municipalidad de Córdoba, Argentina.
 Confederación de la Producción y del Comercio, organización gremial del empresariado chileno.